Епархия Шиваганги () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Шиваганга, Индия. Епархия Шиваганги входит в митрополию Мадурая.

История 

3 июля 1987 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Quae maiori, которой учредил епархию Шиваганги, выделив её из архиепархии Мадурая.

Ординарии епархии 

 епископ Edward Francis (3.07.1987 — 1.09.2005);
 епископ Jebalamai Susaimanickam (1.09.2005 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Quae maiori

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Индии